Дорошко — фамилия.
 Дорошко, Дарья (род. 1977) — белорусская поэтесса.
 Дорошко, Майя Александровна (род. 1999) — российская спортсменка, выступающая в синхронном плавании, 2-кратная чемпионка мира.
 Дорошко, Михаил Константинович (род. 1949) — горнорабочий очистного забоя подразделения «Шахта „Ореховская“» общества «Краснодонуголь» (Луганская область), Герой Украины.
 Дорошко, Сергей Иванович — белорусский генерал-майор милиции, начальник Академии МВД.